

Geografia
Italia
 Termini – frazione di Casalbordino in provincia di Chieti
 Termini – frazione di Massa Lubrense nella città metropolitana di Napoli in Campania
 Termini – località (non frazione) di Correzzola in provincia di Padova in Veneto
 Termini Imerese – comune  della città metropolitana di Palermo in Sicilia

Persone
 Guia Termini (1985) – politica italiana
 Lina Termini (1918-2004) – cantante italiana
 Salvatore Termini (1967) – attore italiano
 Settimo Termini (1945) – fisico e cibernetico italiano

Altro
 Circondario di Termini Imerese – antico circondario della provincia di Palermo
 Distretto di Termini – antico distretto delle Due Sicilie
 Stazione di Roma Termini – principale scalo ferroviario della capitale italiana
 Termini (o Terme) – polis siceliota, fondata dopo la distruzione di Imera nei pressi dell'odierna Termini Imerese
 Termini – stazione della metropolitana di Roma

Pagine correlate 
 Termine